Barrio Unión puede referirse a:

 Barrio Unión, sector de la ciudad de Cabimas, Venezuela;
Barrio Unión, sector de la ciudad de Caracas, Venezuela;
 Barrio Unión, localidad del departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Argentina;
 Barrio Unión, localidad del departamento General Roca, Provincia de Río Negro, Argentina;
 Barrio de la Unión, barrio de Montevideo, Uruguay.